Velika nagrada Japonske je lahko:

Velika nagrada Japonske, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Japonske, motociklistična dirka